Csehország
 Hořice, település a Jičíni járásban
  Hořice, település a Pelhřimovi járásban
 Hořice na Šumavě, település a Český Krumlov-i járásban
 Dolní Hořice, település a Tábori járásban
 Horní Hořice, Dolní Hořice településrésze